Cedar Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cedar Butte (Bannock County, Idaho)	
 Cedar Butte (Bingham County, Idaho)	
 Cedar Butte (Clark County, Idaho)	
 Cedar Butte (Shoshone County, Idaho)	
 Cedar Butte (Twin Falls County, Idaho)	
 Cedar Butte (Fallon County, Montana)	
 Cedar Butte (Park County, Montana)	
 Cedar Butte (Adams County, North Dakota)	
 Cedar Butte (Grant County, North Dakota)	
 Cedar Butte (Linn County, Oregon)	
 Cedar Butte (Tillamook County, Oregon)	
 Cedar Butte (Wasco County, Oregon)	
 Cedar Butte (Jackson County, South Dakota)	
 Cedar Butte (Oglala Lakota County, South Dakota, 1002 m)	
 Cedar Butte (Oglala Lakota County, South Dakota, 959 m)	
 Cedar Butte (Pennington County, South Dakota)	
 Cedar Butte (Stanley County, South Dakota)	
 Cedar Butte (Washington)	
 Cedar Butte (Wyoming)